Microgramma steht für:
 Microgramma (Gattung), eine Farngattung
 Microgramma (Schriftart), eine Groteskschrift